Коника може да се односи на:
Конусни пресек, као математички појам.
Коника Минолта, јапанског произвођача фотокопир апарата, факс машина, ласерских штампача, медицинских графичких уређаја, оптичких уређаја и сензорске опреме.